«Высшая сила» (; также известен под названием «Сила Магнума») — американский художественный фильм 1973 года, второй в серии фильмов о Грязном Гарри.

Слоган фильма — «Clint Eastwood is back in 'Full Force' as Dirty Harry in Magnum Force».

Сюжет 
Криминальный босс Кармайн Рикка уезжает из здания суда на своем лимузине после того, как его оправдали по юридическим формальностям за массовое убийство. Однако, в то время как его лимузин находится на изолированной дороге, Рикка и трех его сообщников останавливает полицейский на мотоцикле и убивает. Инспектор Гарри Каллахан вместе со своим напарником Эрлингтоном «Эрли» Смитом посещает место преступления, несмотря на то, что они оба должны быть в группе наблюдения. Каллахан обменивается колкостями с их начальником, лейтенантом Нилом Бриггсом. Гарри и Эрли натыкаются на попытку угона самолёта и срывают её.

Во время тренировки на стрельбище Каллахан встречает полицейских-новобранцев: Фила Свита, Джона Дэвиса, Алана «Рэда» Астрахана и Майка Граймса. Спустя некоторое время полицейский на мотоцикле убивает бандитов на вечеринке у бассейна, используя ранцевый заряд и пистолет-пулемет.

Пока Каллахан и Эрли разбираются с попыткой вооруженного ограбления магазина, сутенер убивает проститутку, которая утаивала от него деньги. На следующий день сутенера убивает патрульный, которого тот пытался подкупить. Исследуя место преступления, Каллахан делает вывод о том, что убийца — полицейский. Он подозревает своего армейского друга Чарли Маккоя, который впал в депрессию после ухода своей жены Кэрол. Позже мотоциклист-полицейский убивает наркобарона Лу Гусмана с помощью Colt Python, оснащенного глушителем. Однако Гусман находился под наблюдением, и старый партнер Каллахана, Фрэнк Диджиорджио, видит, как Маккой бросает свой мотоцикл возле квартиры Гусмана незадолго до убийства. Полицейский на мотоцикле, оказавшийся Дэвисом, встречает Маккоя в гараже и убивает его, чтобы не оставить потенциального свидетеля. Гарри узнает о смерти Маккоя, когда говорит о своих подозрениях Бриггсу.

На ежегодном соревновании по стрельбе озадаченный Диджорджио рассказывает Каллахану, что Дэвис был первым офицером, прибывшим после убийства Гусмана и Маккоя. Каллахан одалживает Colt Дэвиса и намеренно при стрельбе оставляет пулю в стене полигона. Позже он извлекает пулю и баллистики подтверждают, что она совпадает с пулями, найденными на месте убийства Гусмана. Каллахан начинает подозревать, что за убийства отвечает секретный эскадрон смерти в полиции Сан-Франциско. Бриггс игнорирует его подозрения и настаивает на том, что за этими смертями стоит босс мафии Фрэнк Палансио. Каллахан уговаривает Бриггса дать ему в напарники Дэвиса и Свита для налета на офис Палансио. Однако Палансио и его банду кто-то предупреждает по телефону о прибытии полиции. Палансио убивает Свита, что приводит к перестрелке между полицией и людьми Палансио. Палансио пытается сбежать на машине, но врезается в грузовик. Обыск офиса Палансио в поисках компрометирующих улик ничего не дает и только ещё больше возбуждает подозрения Гарри, но разъяренный Бриггс отстраняет его от работы. Вернувшись домой, Каллахан видит Дэвиса, Астрахана и Граймса, ожидающих его в гараже. Они предъявляют ему завуалированный ультиматум присоединиться к их организации; Каллахан отказывается. Проверяя свой почтовый ящик, Каллахан обнаруживает бомбу, оставленную линчевателями и умудряется обезвредить её, но вторая бомба убивает Эрли, которого Гарри не успел предупредить.

Каллахан звонит Бриггсу, показывает ему бомбу и понимает что Бриггс — лидер эскадрона смерти. Бриггс ссылается на традиции самосуда и суммарных казней, выразив разочарование отказом Каллахана объединиться. Каллахан и Бриггс едут в неизвестном направлении, а за ними следует Граймс. Каллахан отвлекает и оглушает Бриггса. Граймс продолжает преследование и стреляет в машину; Каллахан разворачивается и сбивает его. Появляются Дэвис и Астрахан; Каллахан убегает на старый авианосец на утилизации. Пока они преследуют Каллахана по темному кораблю, Астрахан тратит впустую свои патроны и Каллахан избивает его до смерти. Каллахан бежит на верхнюю палубу и запускает мотоцикл Астрахана, Дэвис едет за ним. Каллахан тормозит, а Дэвис разбивается насмерть. Каллахан возвращается к машине, которую он вынужден отдать окровавленному Бриггсу под дулом пистолета. Бриггс заявляет о своем намерении обвинить Каллахана в убийстве, а не убить его. Отойдя от машины, Каллахан незаметно включает таймер на бомбе и бросает её на заднее сиденье. Бриггс отъезжает и бомба взрывается, убив его, после чего Каллахан заявляет: «человек должен знать пределы дозволенного».

Создатели фильма 
 В ролях 
 Клинт Иствуд — инспектор Гарри Каллахан — «Грязный Гарри»
 Хэл Холбрук — лейтенант Бриггс
 Митчелл Райан — офицер Чарли Маккой
 Дэвид Соул — офицер Джон Дэвис
 Тим Мэтисон — офицер Фил Свит
 Кип Нивен — офицер Алан «Рэд» Астрахен
 Роберт Урих — офицер Майк Граймс
 Кристина Уайт — Кэрол Маккой
 Фелтон Перри — инспектор Эрлингтон «Эрли» Смит
 Морис Аргент — Нэт Вайнштейн
 Маргарет Эйвери — проститутка
 Ричард Дэвон — Кармайн Рикка
 Тони Джорджо — Фрэнк Палансио
 Джек Косслин — Уолтер
 Джон Митчем — инспектор Фрэнк Диджорджио
 Альберт Попуэлл — сутенёр
 Боб Макклерг — водитель такси
 Клиффорд А. Пеллоу — Гузман
 Сьюзан Сомерс — девушка в бассейне (в титрах не указана) Съёмочная группа 
 Сюжет: Джон Милиус
 Сценарий: Джон Милиус, Майкл Чимино
 Художник: Джек Коллис
 Декорации: Джон Ламфир
 Костюмы: Гленн Райт, Жюль Меулло
 Монтаж: Феррис Уэбстер
 Композитор: Лало Шифрин
 Звук: Джеймс Александер
 Специальные эффекты: Саас Бэдиг
 Оператор: Фрэнк Стэнли

История создания 
Сценарист Джон Милиус придумал сюжетную линию, в которой группа молодых офицеров в полицейском управлении Сан-Франциско систематически истребляет худших преступников города, подав идею о том, что есть ещё худшие изгои-полицейские, чем Грязный Гарри. Терренс Малик представил эту концепцию в неиспользованном черновике для первого фильма; режиссёру Дону Сигелу эта идея не понравилась и он выбросил черновик Малика, однако Клинт Иствуд запомнил её для этого фильма. Иствуд специально хотел показать, что, несмотря на кажущуюся политику первого фильма, Гарри не был полноценным мстителем.

Съемки фильма начались в конце апреля 1973 года. Во время съемок Иствуд столкнулся с многочисленными спорами с Постом по поводу режиссуры: Иствуд отказался разрешить две важные сцены, снятые Постом в фильме из-за времени и расходов; одна из них была в кульминации фильма с общим планом Иствуда на мотоцикле, когда он противостоит полицейским-мстителям. Как и во многих своих фильмах, Иствуд стремился снимать их как можно более гладко, часто отказываясь от пересъемки некоторых сцен. Позже Пост заметил: «многое из того, что он говорил, было основано на чистом, эгоистичном невежестве и отображало, что он был человеком, который контролировал власть. В Высшей силе эго Клинта начало претендовать на государственность».

Музыка

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы США 1973 года
Фильмы Теда Поста
Грязный Гарри
Фильмы о вигилантах
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы